Ларсен Дженсен (; род. 1 сентября 1985 года, Бейкерсфилд, Калифорния) — американский пловец. Специализировался в плавании вольным стилем на средних дистанциях (200, 400, 800, и 1500 метров).

Дебютировал в составе сборной США на чемпионате мира 2003 года. Обладатель серебряной награды олимпийских игр 2004 года в заплыве на 1500 метров вольным стилем, а также обладатель бронзовой награды олимпийских игр 2008 года в заплыве на 400 метров вольным стилем.
Ушёл из большого спорта в 2008 году.

Личные рекорды 
 400 метров вольным стилем: 3:42,78
 1500 метров вольным стилем: 14:45,29

Примечания 

Пловцы США
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года